Дробе́та-Ту́рну-Севери́н (, ) — город в Румынии, в регионе Валахия, административный центр жудеца Мехединци. Население — 86,4 тыс. жителей (2011).

География 
Город расположен на левом берегу Дуная, на противоположном берегу — сербский город Кладово. Неподалёку, во II—IV вв., существовал один из крупнейших мостов античности — мост Траяна, соединявший древнюю Дробету (Северин) и местность близ нынешнего Кладова, ныне опоры моста — важная достопримечательность округи.

Экономика 
В городе расположен вагоностроительный завод Дробета-Турну-Северин и судостроительная компания Севернав.

Помимо этого, в городе развита деревообработка и автомобильная промышленность. 

Для развития технологических кадров в городе существуют 5 технических колледжей.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в городе проживали 104.557 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Топографические карты

Города-побратимы 
Дробета-Турну-Северин является городом-побратимом следующих городов:

  Вааса, Финляндия
  Орли, Франция
  Папинго, Греция
  Роккадаспиде, Италия
  Бор, Сербия
  Севилья, Испания
  Кладово, Сербия

Примечания 

 
Мехединци (жудец)
Города Румынии